Владимир Романович Соловьёв (1909—1968) — советский российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1965). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1950).

Биография 
В. Р. Соловьёв родился а в Санкт-Петербурге. С 1923 года учился в школе ФЗУ, работал слесарем на заводе. В 1931 году окончил театральный техникум при Московском ТРАМе. С 1927 года актёр и режиссёр этого театра.
Снимался в кино, известен как главный исполнитель роли М.И. Калинина в фильмах 1940-50-х годов.

Член ВКП(б) с 1930 года.

В. Р. Соловьёв умер 10 июля 1968 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище (участок № 19).

Театральные работы

Московский ТРАМ 
  — «Тревога» Ф. Ф. Кнорре — Плюс
  — «Парень из нашего города» К. М. Симонова — Сергей Луконин
  — «Святая Иоанна» Б. Шоу — Пьер Кошон, епископ города Бове.
  — «Снимается кино» Э. С. Радзинского — Жгунди
  — «В день свадьбы» В. С. Розова — Салов 
  — «Чайка» А. П. Чехова — Шамраев

Фильмография

Роли в кино 
  — Поколение победителей — Андрейка
  — Победа — Клим Самойлов
  — Семья Оппенгейм — шофёр Пахинке
  — Честь — Михаил Зима
  — Ленин в 1918 году — Синцов
  — В поисках радости — Чанцев
  — Мечта — Василь
  — Боевой киносборник № 4 — капитан Тюрин
  — Дни и ночи — Сабуров
  — Большая земля — Егор Свиридов
  — Клятва — Семен Рузаев
  — Мичурин — М. И. Калинин
  — Сталинградская битва — М. И. Калинин
  — Константин Заслонов — Нейгауз
  — У них есть Родина — Упманис
  — Далеко от Москвы — Ефимов
  — Секретная миссия 
  — Великий воин Албании Скандербег — францисканский монах
  — Вихри враждебные — М. И. Калинин
  — Об этом забывать нельзя — Федченко
  — Первые радости — Мешков
  — Илья Муромец — Касьян
  — Пролог — рабочий Круглов
  — Необыкновенное лето — Мешков
  — Ленинградская симфония — Николай Логинов
  — Капитанская дочка — следователь
  — По путёвке Ленина — Матусовский
  — Нормандия — Неман — партизан
  — Испытательный срок — Ожерельев-отец
  — Ровесник века — М. И. Калинин
  — Академик из Аскании — старик с коровой
  — Первые испытания — Павел Сергеевич
  — Люди и звери 
  — Павлуха — дядя Яша
  — Где ты теперь, Максим? — Вадим Петрович
  — Товарищ Арсений — Ф. А. Афанасьев

Дубляж 
  — Красное и чёрное (, Франция) — аббат Пиррар (роль Антуана Бальпетра)
  — Не та, так эта — Рустамбек
  — Командир отряда — дядюшка Никола
  — Король Шумавы — Беран

Почетные звания, награды и премии 
 Заслуженный артист Узбекской ССР (5 марта 1943)
 Заслуженный артист РСФСР (24 марта 1943)
 Орден Трудового Красного Знамени (15 февраля 1948)
 Орден «Знак Почёта» (3 октября 1947)
 Орден Братства и единства (Югославия; 1946)
 медали
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за исполнение роли Нейгауза в фильме «Константин Заслонов» ()
 Народный артист РСФСР (29 апреля 1965)

Литература 
 Кинословарь в 2-х томах, М., «Советская энциклопедия», 1966—1970
 «Кино». Энциклопедический словарь, М., «Советская энциклопедия», 1987

Ссылки 
 Соловьёв Владимир Романович. Энциклопедия «Актёры отечественного кино»

Социалистический реализм
Члены КПСС
Заслуженные артисты Узбекской ССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище